Giovanni Locarni – calciatore italiano attivo negli anni venti
 Giuseppe Locarni – architetto italiano
 Simone Locarni - pianista italiano

Pagine correlate
Locarno (disambigua)